Die Bezeichnung SLVR steht für:
 Flughafen Viru Viru (ICAO-Code)
 eine Reihe von Mobiltelefonen von Motorola

Abkürzung